Schneider är ett efternamn.

Personnamn
 Alexander "Sascha" Schneider, tysk målare
 Anastasia Schneider
 Angela Schneider
 Athanasius Schneider
 August Schneider

 Benjamin Gottlieb Schneider, svensk boktryckare
 Bernd Schneider, tysk fotbollsspelare
 Bernd Schneider, tysk racerförare
 Bert Schneider (boxare)
 Bert Schneider
 Buzz Schneider

 Camillo Karl Schneider
 Catharina Schneider
 Christoph "Doom" Schneider, tysk musiker
 Cole Schneider
 Cory Schneider

 Dan Schneider
 David Schneider
 Dorothee Schneider, tysk dressyrryttare

 Eliza Schneider
 Elle King
 Eugène Schneider

 Florian Schneider, tysk musiker
 Fred Schneider
 Friedrich Schneider, tysk musiker

 Hannes Schneider
 Hans Jacob Sparre Schneider
 Hans Schneider (vattenpolospelare)
 Helge Schneider, tysk musiker och mångsysslare
 Henrik Schneider
 Hortense Schneider

 Johann Gottlob Schneider, tysk zoolog
 Johann Gottlob Theaenus Schneider
 Johann Schneider-Ammann
 John Schneider
 Josef Schneider
 Junnosuke Schneider

 Kurt Hugo Schneider

 Lars-Åke Schneider

 Magda Schneider
 Manfred Schneider
 Marc Schneider
 Maria Schneider, flera personer
 Maria Schneider (skådespelare), fransk skådespelare
 Maria Schneider (kompositör), amerikansk kompositör
 Mary Schneider
 Mathieu Schneider
 Max Schneider

 Othmar Schneider

 Paul Schneider-Esleben, tysk arkitekt
 Paul Schneider (skådespelare)
 Petra Schneider

 René Schneider (1913–1970), chilensk officer
 Richard Schneider
 Romy Schneider, österrikisk skådespelare
 Rob Schneider, amerikansk skådespelare
 Robert Schneider

 Stephanie Schneider
 Steven Schneider, mer känd som Steve Stevens

 Theodor Schneider, tysk matematiker

 Ulf Mark Schneider

 Victor Schneider
 Viktor Schneider
 Vreni Schneider, skidåkare från Schweiz

 Werner Schneider

Tyska efternamn
Franska efternamn